L'expression Oscars du cinéma 1992 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1992 et honorait des films sortis en 1991.

Pour les films sortis en 1992 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1993.